Tyndall steht für:

 Tyndall (Mondkrater), Krater auf der Rückseite des Erdmondes
 Tyndall (Marskrater), Krater auf dem Mars
 Tyndall (South Dakota), Ort in den Vereinigten Staaten
 (22694) Tyndall, Asteroid des Hauptgürtels
 Tyndall Mountains, Gebirge im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel

Tyndall ist der Familienname von:
 Arthur M. Tyndall (1881–1961), britischer Physiker
 John Tyndall (1820–1893), britischer Physiker
 Joseph Tyndall (* 1927), ehemaliger guyanischer Politiker
 Nik Tyndall (* 1963), deutscher Komponist
 William T. Tyndall (1862–1928), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Tyndall-Effekt
 Tyndall Centre for Climate Change Research
 Tyndalldenkmal in der Schweiz für John Tyndall
 Tyndale
 Tyndall-Gletscher